Onomàstica:

 Quint Marci Filip (cònsol 281 aC), cònsol el 281 aC 
 Quint Marci Filip (cònsol 186 aC i 169 aC), cònsol el 186 aC i 169 aC 
 Quint Marci Filip (militar), militar romà
 Quint Marci Filip (procònsol), procònsol a Àsia el 54 aC